John Gibson calciatore australiano
 John Gibson cartografo del XVIII secolo
 John Gibson hockeista su ghiaccio statunitense
 John Gibson scultore gallese del XIX secolo